Neuhütten – comune del circondario di Main-Spessart (Baviera)
 Neuhütten – comune del circondario rurale di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)